Weyer (Alta Áustria)
 Weyer (Baixo Reno)

Desambiguações de topônimos